Název Lísecký potok má více vodních toků:

 Lísecký potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Žďár nad Sázavou
 Lísecký potok (přítok Chotýšanky) – levostranný přítok Chotýšanky v okrese Benešov
 Lísecký potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okrese Děčín